Beaufoy  steht für
Beaufoy Ridge, Antarktika
Simon Beaufoy (* 1966). britischer Drehbuchautor